Ramón Ayala peut désigner :
 Ramón Ayala (1945-) : accordéoniste mexicain ;
 Ramón Ayala : homme politique vénézuélien.

 Ramón Ayala (1976-), plus connue sous son nom de scène daddy yankee, chanteur, acteur, producteur de films, animateur de radio, et homme d'affaires portoricain.

Homonymie de patronyme